Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2006 проводился с 19 по 26 ноября 2005 года в городе Уайтхорс (территория Юкон) на арене Whitehorse Curling Club. Чемпионат проводился в 43-й раз, впервые в территории Юкон и впервые в Уайтхорсе.

В чемпионате принимали участие 12 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Джон Эппинг, это была 1-я победа в чемпионате), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Манитоба (скип David Hamblin). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Квебек (скип Dwayne Fowler).

Формат соревнований 
Турнир состоял из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars Team)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз за спортивное мастерство (Sportsmanship Award)

Определяется по результатам голосования кёрлингистов-участников чемпионата.
 Kari MacLean ()

Примечания

Ссылки 
 2006 Canadian Mixed Curling Championship - Curling Canada (подробные результаты и статистика)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2006
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2006
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2006

2005 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2005 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Юконе
Ноябрь 2005 года